La palabra emulación se refiere a una ambición y esfuerzo a la igualdad, hacer o ser mejor que; superación a ejemplo de otro; para competir o rivalizar con cierto grado de éxito, especialmente a través de la imitación. Es decir, imitar las acciones de otro procurando igualarlas e incluso superarlas (DRAE). También puede hacer referencia a la simulación de equipos o de los fenómenos por medios artificiales, tales como el modelado de software.

El término emulación puede referirse a:

 el programa de emulación, un software que permite ejecutar programas de ordenador en una plataforma diferente de la cual fueron escritos originalmente;
 la emulación socialista, una forma de competición que se practicó en la Unión Soviética;
 la emulación (preservación digital), emulador que es capaz de reproducir el comportamiento de una determinada plataforma de hardware y software

Referencias